Дидим Александрийский:* Дидим Халкентер — греческий грамматик I века до н. э., живший в Александрии.
 Дидим Слепой — греческий богослов IV века н. э., живший в Александрии, представитель александрийской богословской школы.
 Дидим Музыкант — греческий теоретик музыки I в. до н. э. или I в. н.э., жил и работал В Риме. В его честь названа дидимова комма 81/80. См. также 
 Арий Дидим — философ-стоик I в. до н. э.
 Дидим (значения)